Termenul Erupție (lat. eruptio) poate însemna:

În vulcanism:
Erupție vulcanică de: lavă, piroclaste, gaze
Erupția de apă unui Geysir

În astronomie, erupție solară, (cu repție de gaze și radiații) erupție cu protuberanță

În medicină:
Erupție cutanată (pete, vezicule, pustule pe piele)
Erupție dentară 

În arte:
Erupția (film), 1957, în regia lui Liviu Ciulei